Nuvolone ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Francesco Nuvolone (1608–1661), italienischer Maler
 Flavio G. Nuvolone (1947–2019), Schweizer Patrologe
 Giuseppe Nuvolone (1619–1703), italienischer Maler
 Panfilo Nuvolone (1578–1651), italienischer Maler